Manuae peut être 
 Manuae, une île de l'archipel de la Société en Polynésie française
 Manuae, une île de l'archipel des îles Cook.